Pustritz ist eine ehemalige Kärntner Gemeinde, die sich heute auf mehrere Ortschaften aufteilt:

 Pustritz (Gemeinde Griffen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Pustritz (Gemeinde St. Andrä), Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Schönweg-Pustritz, Ortsteil von Schönweg (Gemeinde St. Andrä)